Brock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brock Mountain (Alabama)
 Brock Mountain (Arkansas)
 Brock Mountain (Kalifornien)
 Brock Mountain (Nevada)
 Brock Mountain (New York)
 Brock Mountain (North Carolina)
 Brock Mountain (Tennessee)